Симулянт — многозначное понятие:

 Симулянт — человек, занимающийся симуляцией.
 «Симулянт» — фильм Фернандо де Фуэнтеса (1933).
Симулянт — советский мультфильм 1972 года режиссёра Д. Бабиченко.
 «Симулянт» () — фильм Барри Блауштейна (2005).

См. также 
 Симуляция
 «Заяц-симулянт» — мультипликационный фильм Л. Амальрика по одноимённой басне С. Михалкова (1967)